Jarošov est un toponyme qui peut désigner :

Jarošov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Jarošov nad Nežárkou, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie